Daimonion – starożytne pojęcie filozoficzne
 Daimonion – polski zespół muzyczny
 Daimonion – album muzyczny, wydany przez zespół Daimonion